De Eredivisie ijshockey is de hoogste Nederlandse divisie in het ijshockey. Het seizoen 2008/09 is het 49e seizoen van de Eredivisie. De titelverdediger is Destil Trappers Tilburg. Het is voor het eerst sinds het seizoen 1993/94 dat de Eredivisie uit meer dan acht teams bestaat.

Teams 
De Eredivisie bestaat in 2008/09 uit negen teams, te weten:

Eindstand 

 * Romijnen Devils Nijmegen 2 punten in mindering.

Legenda

Play-Offs

Topscorers 

 * Inclusief bekercompetitie

2008/09
IJshockey in 2008
IJshockey in 2009